Bundesliga 1972/1973 był to 10. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 16 sierpnia 1972 roku, a zakończył się 8 czerwca 1973. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obronił zespół Bayernu Monachium, dla którego był to trzeci tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Gerd Müller, który strzelił 36 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej
1972 w Niemczech
1973 w Niemczech